

Localidades

 Brasilândia - município no Mato Grosso do Sul
 Brasilândia de Minas - município no estado de Minas Gerais
 Brasilândia (distrito de São Paulo)
 Brasilândia (bairro de São Paulo) - também chamado de Vila Brasilândia
 Brasilândia (Fernandópolis) - bairro de Fernandópolis
 Brasilândia (São Gonçalo)
 Brasilândia do Sul - município do Paraná
 Brasilândia do Tocantins - município no estado do Tocantins
 Brasilândia (Volta Redonda)

Desambiguações de topônimos